IGE est un sigle qui peut désigner :
 inspection générale de l'environnement, en France ;
 inspection générale d'État, dans plusieurs pays ;
 inspection générale d'État au Bénin ;
 inspection générale d'État au Burkina Faso ;
 inspection générale d'État en Côte d'Ivoire ;
 inspection générale d'État à Djibouti ;
 inspection générale d'État en Mauritanie ;
 inspection générale d'État au Sénégal ;
 inspection générale d'État au Togo ;
 Institut des géosciences de l’environnement, le laboratoire membre de l'Observatoire des sciences de l'Univers de Grenoble (OSUG).

IGE est une abréviation qui peut désigner :
 ingénieur d'études, un corps de la fonction publique française.

IgE est un sigle qui peut désigner :
 immunoglobuline E.